Ponette peut faire référence à :
 une ponette, femelle du poney ;
 Ponette, film français de 1996 ;
 , constructeur automobile français ;
  (né en 1937), médecin belge ;
 Luc Ponette (1938-2019), acteur, producteur et réalisateur franco-belge.

Voir aussi 

 Poney
 
 

Homonymie de patronyme
Patronyme français